Mikrowelle steht für:
 ein Haushaltsgerät, siehe Mikrowellenherd
 elektromagnetische Wellen, siehe Mikrowellen

Siehe auch: